Résultats des épreuves de Ski alpin aux Jeux olympiques d'hiver de 2002 de Salt Lake City.

Podiums

Hommes

Femmes

Tableau des médailles 

2002
Épreuve aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Compétition de ski alpin aux États-Unis
Compétition de ski à Park City (Utah)
Comté de Weber
Ski en 2002